

Geografia

Austria 
 Hoher Nock – szczyt
 Wöllaner Nock – szczyt

Włochy 
 Schneebiger Nock – szczyt

Osoby 
 Jay Albert Nock – amerykański krytyk społeczny
 Robert Nock – brytyjski badmintonista

Zobacz też 
 Noc
 Nok
 Nokk